Faktur bezeichnet:
eine Faktura
in der Musik den kunstgerechten Aufbau einer Komposition, siehe Faktur (Musik)